Richard Adams peut désigner :
 Richard Adams (1910-2006), un pêcheur québécois ;
 Richard Adams (1920-2016), un écrivain britannique ;
 Richard Adams (1950-2018), un chanteur et comédien québécois.